Praga (bedrijf), een Tsjechisch historisch auto-, vrachtauto- en motorfietsmerk
 Praga (Warschau), een stadsdeel van Warschau
 Praga (vesting), een vesting bij Warschau